Trend est un mot anglais qui signifie . Il est notamment utilisé par :
 Trend Micro : éditeur de logiciel antivirus (société taïwanaise dont le siège social est au Japon)
 Trend, magazine autrichien d'actualités économiques.
 Tendances récentes et nouvelles drogues

Articles connexes 
 Google Trends
  Trend
 Trends-Tendances